Cantonul Niolu-Omessa este un canton din arondismentul Corte, departamentul Haute-Corse, regiunea Corsica, Franța.

Comune 

|
|-
| Albertacce || align="right" | 215 || align="right" | 20224 || align="right" | 2B007
|-
| Calacuccia || align="right" | 296 || align="right" | 20224 || align="right" | 2B047
|-
| Casamaccioli || align="right" | 98 || align="right" | 20224 || align="right" | 2B073
|-
| Castiglione (I Castiglioni) || align="right" | 37 || align="right" | 20218 || align="right" | 2B081
|-
| Castirla || align="right" | 176 || align="right" | 20236 || align="right" | 2B083
|-
| Corscia || align="right" | 166 || align="right" | 20224 || align="right" | 2B095
|-
| Lozzi || align="right" | 122 || align="right" | 20224 || align="right" | 2B147
|-
| Omessa || align="right" | 536 || align="right" | 20236 || align="right" | 2B193
|-
| Piedigriggio (Pedigrisgiu)|| align="right" | 145 || align="right" | 20218 || align="right" | 2B220
|-
| Popolasca (Upulasca)|| align="right" | 50 || align="right" | 20218 || align="right" | 2B244
|-
| Prato-di-Giovellina (U Pratu)|| align="right" | 44 || align="right" | 20218 || align="right" | 2B248
|-
| Soveria || align="right" | 120 || align="right" | 20250 || align="right" | 2B289
|}
 
 

Cantoane în Haute-Corse